RNC är en förkortning som kan syfta på: 

 Republican National Committee; en del av Republikanska partiet i USA.
 Radio Network Controller; en styrenhet i ett UMTS-mobiltelefonnät.